Leslie Mark Hughes (OBE) (Wrexham, 1963. november 1. –) walesi labdarúgó, csatár, majd edző.

Pályafutása

Karrier statisztika

Sikerei, díjai 
Manchester United
Premier League: 1992–93, 1993–94
FA-kupa: 1984–85, 1989–90, 1993–94
Ligakupa: 1991–92
Charity Shield: 1990 (megosztott), 1993, 1994
KEK: 1990–91
UEFA-szuperkupa: 1991
Chelsea
FA-kupa: 1996–97
Ligakupa: 1997–98
KEK: 1997–98
Blackburn Rovers
Ligakupa: 2001–02

Fordítás

1963-ban született személyek
A Brit Birodalom Rendjével kitüntetett személyek
Labdarúgócsatárok
Walesi labdarúgók
Walesi labdarúgóedzők
A Manchester United labdarúgói
A Barcelona labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
A Southampton labdarúgói
Az Everton labdarúgói
A Blackburn Rovers labdarúgói
Angol bajnok labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
Élő személyek
A Manchester City vezetőedzői
A Premier League labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Premier League edzői